

Учка — село, Лузький район, Кіровська область

Учка — гірський масив на півострові Істрія
 Учка — природний парк у гірському масиві Учка
 Учка — автомобільний тунель під гірським масивом Учка